Lopaš je lahko:
 Lopaš, Požega (Srbija)
 Lopaš, Trstenik (Srbija)